AAV steht für:
 AAV – Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung
 Abbuchungsauftragsverfahren
 Adeno-assoziierte Viren
 Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung
 Anglo-Arabisches Vollblut, eine Untergruppe der Pferderasse Anglo-Araber
 Arab American Vehicles, ägyptischer Automobilhersteller
 Assault Amphibious Vehicle, ein Transportpanzer des US Marine Corps
 Aufenthalts- und Abzugsvertrag vom 12. Oktober 1990 zwischen der Bundesrepublik und der UdSSR
 Allah Valley Airport (IATA-Code), Flughafen von Surallah, South Cotabato, Philippinen
 Bahnhof Alveslohe (DS100-Code), Bahnhof von Alveslohe an der Bahnstrecke Elmshorn–Bad Oldesloe

Aav ist der Familienname folgender Personen:
 Evald Aav (1900–1939), estnischer Komponist und Chorleiter

aav steht für:
 Austroasiatische Sprachen (ISO-639-5-Code)

AaV steht für:
 Aureococcus anophagefferens virus, ein Riesenvirus aus dem Phylum der NCLDV

Abkürzung